Пикасент (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Сур. Занимает площадь 85,78 км². Население 19944 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 4 км.

См. также 

 Девушки из Алькассера

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas
 Ayuntamiento de Picasent
 Noticias, eventos y actos de Picassent en Hortanoticias.com, diario digital de l´Horta

Муниципалитеты Валенсии